Македонски се може односити на:

 Македонски језик, вишезначни лигвистички појам
 Македонију, вишезначни историјско-географски и политички појам
 Македонце, вишезначни етнички и демографски појам

Види још 
 Македонци (вишезначна одредница)
 Македонија (вишезначна одредница)
 Македонски језик (вишезначна одредница)
 Македонски језици (вишезначна одредница)